O Arquivo Distrital de Santarém (ADSTR) é um serviço dependente da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Criado em 1965, o Arquivo Distrital de Santarém inaugurou as suas novas instalações em 1993, num edifício planeado em 1961 para alojar um museu distrital associado às Artes Plásticas, Hipologia e Tauromaquia.

Ligações externas
 Início (home)
 Mapa do sítio
 Arquivos Paroquiais
 Pesquisa Simples

Arquivos públicos de Portugal
Instituições governamentais de Portugal
Organizações sediadas no distrito de Santarém